

Бретяк — річка в Башкортостані, ліва притока Нугуша
 Бретяк — присілок, Бурзянський район, Башкортостан